Az APG III-rendszer, röviden APG III a zárvatermő növények modern növényrendszertani osztályozása. 2009 októberében publikálta az Angiosperm Phylogeny Group a Botanical Journal of the Linnean Society c. szaklapban, 6½ évvel elődje, az ugyanitt megjelent APG II-rendszer (2003) után. A 6½ évvel később, 2016 májusában publikált APG IV-rendszer váltotta fel.

Ahogy az előző két rendszer, úgy az APG III-ban is az alábbi főbb csoportokat (kládokat) tartalmazza:

 zárvatermők (angiosperms):
 egyszikűek (monocots)
 commelinids
 valódi kétszikűek (eudicots)
 core eudicots
 rosids
 eurosids I (fabids)
 eurosids II (malvids)
 asterids 
 euasterids I (lamiids)
 euasterids II (campanulids)

Bár maga az APG-rendszer nem foglalkozik a 'rend'-nél magasabb taxonómiai szintekkel (csak kládokkal), 2009 októberében a londoni Linné Társaság tagjai összeállítottak egy az APG III-rendszerrel kompatibilis növényrendszertant, ami az összes szárazföldi növényt magában foglalta. Erre azért volt szükség, mert a botanikusok és az algológusok gyakran nem értettek egyet abban, hogy az egyes csoportoknak milyen rendszertani szintre kellene kerülnie. Ez a rendszertan a zárvatermőket osztály szintről alosztály szintre fokozza le, Magnoliidae néven. Egy következő publikációban (Haston et al.) megadták az APG III szerinti növénycsaládok lineáris sorozatát (LAPG III).

Ennél sokkal fontosabb, hogy alig néhány család maradt, amit nem sikerült rendbe sorolni; ez nagyrészt annak a sok munkának az eredménye, amit a parazita zárvatermők jobb megismerésébe fektettek. Ezek a problémás taxonok az APG I-ben még szinte kivétel nélkül besorolatlanok voltak, az APG III-ban csak 5 taxon (2 apró család és 3 nemzetség) leszármazási fán belüli helyzete bizonytalan. Ez sokkal teljesebbé teszi az osztályozást a korábbiaknál.

Változások 

Az APG III-rendszer az előző APG-rendszerek mind a 45 rendjét tartalmazza, és 14 új rendet is. Az eredeti publikációban tévesen jelölték meg új rendként a Ceratophyllales-t, hiszen az mindkét előző rendszerben szerepelt. Az új rendek a következők:
Amborellales, Nymphaeales, Chloranthales, Petrosaviales, Trochodendrales, Buxales, Vitales, Zygophyllales, Picramniales, Huerteales, Berberidopsidales, Escalloniales, Bruniales és Paracryphiales.

Az APG III 415 családot ír le, 42-vel kevesebbet az APG II-nél. A „szögletes zárójeles” alternatívan leválasztható családok használatát megszüntették, mivel népszerűtlennek bizonyultak. Ilyen esetekben általában a szülő család szélesebb értelemben vett leírását választották (de nem mindig – kivételek: Cabombaceae, Nymphaeaceae, Dichapetalaceae, Trigoniaceae, Erythroxylaceae, Rhizophoraceae, Krameriaceae és Zygophyllaceae). Az 55 „szögletes zárójeles” családból 44-et, egyéb családokból 18-at szüntettek meg.

A megszüntetett „szögletes zárójeles” családok: 
Illiciaceae, Alliaceae, Agapanthaceae, Agavaceae, Aphyllanthaceae, Hesperocallidaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Ruscaceae, Themidaceae, Asphodelaceae, Hemerocallidaceae, Kingdoniaceae, Fumariaceae, Pteridophyllaceae, Didymelaceae, Tetracentraceae, Pterostemonaceae, Hypseocharitaceae, Francoaceae, Memecylaceae, Lepuropetalaceae, Rhoipteleaceae, Medusagynaceae, Quiinaceae, Malesherbiaceae, Turneraceae, Bretschneideraceae, Diegodendraceae, Cochlospermaceae, Peganaceae, Tetradiclidaceae, Nyssaceae, Ternstroemiaceae, Pellicieraceae, Aucubaceae, Donatiaceae, Lobeliaceae, Desfontainiaceae, Diervillaceae, Dipsacaceae, Linnaeaceae, Morinaceae és Valerianaceae.

Az egyéb megszüntetett családok: 
Limnocharitaceae, Luzuriagaceae, Sparganiaceae, Ledocarpaceae, Heteropyxidaceae, Psiloxylaceae, Oliniaceae, Rhynchocalycaceae, Parnassiaceae, Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae, Eremosynaceae, Polyosmaceae, Tribelaceae, Aralidiaceae, Mackinlayaceae és Melanophyllaceae.

20 növénycsalád jelent meg újonnan az APG III rendszerében, néhány család pedig új helyre került. Az újonnan megjelent családok:
Petermanniaceae, Schoepfiaceae, Limeaceae, Lophiocarpaceae, Montiaceae, Talinaceae, Anacampserotaceae, Centroplacaceae, Calophyllaceae, Guamatelaceae, Gerrardinaceae, Dipentodontaceae, Capparidaceae, Cleomaceae, Cytinaceae, Mitrastemonaceae, Metteniusaceae, Linderniaceae, Thomandersiaceae és Quintiniaceae.

A rendbe nem sorolt családok számát sikerült 39-ről 10-re csökkenteni. Az Apodanthaceae és Cynomoriaceae családok a zárvatermők alá kerültek incertae sedis-ként. Nyolc másik család a zárvatermők alatti, rendnél magasabb szintű csoport részeként kaptak incertae sedis besorolást. Ezek: 
Apodanthaceae, Cynomoriaceae, Dasypogonaceae, Sabiaceae, Dilleniaceae, Icacinaceae, Metteniusaceae, Oncothecaceae, Vahliaceae és Boraginaceae.

Az Icacinaceae család besorolása különösen kétséges maradt. Az Apodytes, Emmotum, Cassinopsis és néhány más, a családba sorolt nemzetséget egyelőre helyben hagytak, amíg a további kutatások nem derítik ki, mi tartozik pontosan ide.

Három nemzetség (Gumillea, Nicobariodendron és Petenaea) került közvetlenül a zárvatermők alá incertae sedis-ként. A Gumillea az APG II-ben is bizonytalan besorolású volt, míg a Nicobariodendron és a Petenaea újonnan kerültek a listára.

Alább olvasható a rendszerezés, két változatban. A rövidebb a rendek, illetve rendekbe nem sorolt családok szintjéig van lebontva, a részletesebb változat az összes növénycsaládot szerepelteti. Az azonos szinten lévő rendek ábécésorrendben szerepelnek. Figyelem, a rendek nem feltételenül ugyanazokat a családokat tartalmazzák, mint az APG-rendszer korábbi változatai (APG-rendszer, APG II-rendszer).

Rövid változat 
 Zárvatermők (angiosperms) klád
 Amborellales rend
 Nymphaeales rend
 Austrobaileyales rend
 Chloranthales rend
 magnoliids klád
 Canellales rend
 Laurales rend
 Magnoliales rend
 Piperales rend
 Egyszikűek (monocots) klád
 Acorales rend
 Alismatales rend
 Asparagales rend
 Dioscoreales rend
 Liliales rend
 Pandanales rend
 Petrosaviales rend
 commelinids klád
 Dasypogonaceae család (rendbe nem sorolt)
 Arecales rend
 Commelinales rend
 Poales rend
 Zingiberales rend
 az eudicots valószínű testvércsoportja
 Ceratophyllales rend
 Valódi kétszikűek (eudicots) klád
 Sabiaceae család (rendbe nem sorolt)
 Buxales rend
 Proteales rend
 Ranunculales rend
 Trochodendrales rend
 core eudicots klád
 Dilleniaceae család (rendbe nem sorolt)
 Gunnerales rend
 Saxifragales rend
 rosids klád
 Vitales rend
 fabids klád (eurosids I)
 Celastrales rend
 Cucurbitales rend
 Fabales rend
 Fagales rend
 Malpighiales rend
 Oxalidales rend
 Rosales rend
 Zygophyllales rend
 malvids klád (eurosids II)
 Brassicales rend
 Crossosomatales rend
 Geraniales rend
 Huerteales rend
 Malvales rend
 Myrtales rend
 Picramniales rend
 Sapindales rend
 (vissza a 'core eudicots'-hoz) 
 Berberidopsidales rend
 Caryophyllales rend
 Santalales rend
 asterids klád
 Cornales rend
 Ericales rend
 lamiids klád (euasterids I)
 Boraginaceae család (rendbe nem sorolt)
 Vahliaceae család (rendbe nem sorolt)
 Icacinaceae család (rendbe nem sorolt)
 Metteniusaceae család (rendbe nem sorolt)
 Oncothecaceae család (rendbe nem sorolt)
 Garryales rend
 Gentianales rend
 Lamiales rend
 Solanales rend
 campanulids klád (euasterids II)
 Apiales rend
 Aquifoliales rend
 Asterales rend
 Bruniales rend
 Dipsacales rend
 Escalloniales rend
 Paracryphiales rend

Részletes változat (az összes családdal) 
Jelmagyarázat:

* = megváltozott helyű család;
† = újonnan leírt növényrend;
§ = család új leírással (lásd a szövegben);
$ = család, ami az APG II-ben lehetővé tett sensu lato leírással jelenik meg;
$$ = család, ami ami az APG II-ben szögletes zárójelben volt, itt a lehetővé tett sensu stricto leírással jelenik meg.

Zárvatermők (angiosperms) 
 †Amborellales Melikyan, A.V.Bobrov & Zaytzeva
 Amborellaceae Pichon
 †Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 $$Cabombaceae Rich. ex A.Rich.
 *Hydatellaceae U.Hamann
 $$Nymphaeaceae Salisb.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat
 $Schisandraceae Blume (benne: Illiciaceae A.C.Sm.)
 Trimeniaceae L.S.Gibbs
 †Chloranthales R.Br.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims

Magnoliids 
 Canellales Cronquist
 Canellaceae Mart.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Aristolochiaceae Juss.
 Hydnoraceae C.Agardh
 Lactoridaceae Engl.
 Piperaceae Giseke
 Saururaceae F.Voigt
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Atherospermataceae R.Br.
 Calycanthaceae Lindl.
 Gomortegaceae Reiche
 Hernandiaceae Blume
 Lauraceae Juss.
 Monimiaceae Juss.
 Siparunaceae Schodde
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Annonaceae Juss.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm.
 Eupomatiaceae Orb.
 Himantandraceae Diels
 Magnoliaceae Juss.
 Myristicaceae R.Br.

Egyszikűek (monocots) 
 Acorales Link
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 §Alismataceae Vent. (benne: Limnocharitaceae Takht. ex Cronquist)
 Aponogetonaceae Planch.
 Araceae Juss.
 Butomaceae Mirb.
 Cymodoceaceae Vines
 Hydrocharitaceae Juss.
 Juncaginaceae Rich.
 Posidoniaceae Vines
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl
 Ruppiaceae Horan.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi
 Tofieldiaceae Takht.
 Zosteraceae Dumort.
 †Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch.
 Dioscoreales R.Br.
 Burmanniaceae Blume
 Dioscoreaceae R.Br.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich.
 Pandanaceae R.Br.
 Stemonaceae Caruel
 Triuridaceae Gardner
 Velloziaceae J.Agardh
 Liliales Perleb
 §Alstroemeriaceae Dumort. (benne: Luzuriagaceae Lotsy)
 Campynemataceae Dumort.
 Colchicaceae DC.
 Corsiaceae Becc.
 Liliaceae Juss.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh.
 *Petermanniaceae Hutch.
 Philesiaceae Dumort.
 Rhipogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent.
 Asparagales Link
 $Amaryllidaceae J.St.-Hil. (benne: Agapanthaceae F.Voigt, Alliaceae Borkh.)
 $Asparagaceae Juss. (benne: Agavaceae Dumort., Aphyllanthaceae Burnett, Hesperocallidaceae Traub, Hyacinthaceae Batsch ex Borkh., Laxmanniaceae Bubani, Ruscaceae M.Roem., Themidaceae Salisb.)
 Asteliaceae Dumort.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Boryaceae M.W.Chase, Rudall & Conran
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Hypoxidaceae R.Br.
 Iridaceae Juss.
 Ixioliriaceae Nakai
 Lanariaceae R.Dahlgren & A.E.van Wyk
 Orchidaceae Juss.
 Tecophilaeaceae Leyb.
 $Xanthorrhoeaceae Dumort. (benne: Asphodelaceae Juss. és Hemerocallidaceae R.Br.)
 Xeronemataceae M.W.Chase, Rudall & M.F.Fay

Commelinids 
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecales Bromhead
 Arecaceae Bercht. & J.Presl
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Commelinaceae Mirb.
 Haemodoraceae R.Br.
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Philydraceae Link
 Pontederiaceae Kunth
 Poales Small
 Anarthriaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Bromeliaceae Juss.
 Centrolepidaceae Endl.
 Cyperaceae Juss.
 Ecdeiocoleaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Eriocaulaceae Martinov
 Flagellariaceae Dumort.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Juncaceae Juss.
 Mayacaceae Kunth
 Poaceae Barnhart
 Rapateaceae Dumort.
 Restionaceae R.Br.
 Thurniaceae Engl.
 §Typhaceae Juss. (benne: Sparganiaceae Hanin)
 Xyridaceae C.Agardh
 Zingiberales Griseb.
 Cannaceae Juss.
 Costaceae Nakai
 Heliconiaceae Vines
 Lowiaceae Ridl.
 Marantaceae R.Br.
 Musaceae Juss.
 Strelitziaceae Hutch.
 Zingiberaceae Martinov

A valódi kétszikűek (eudicots) valószínű testvércsoportja 
 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray

Valódi kétszikűek (eudicots) 
 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Berberidaceae Juss.
 $Circaeasteraceae Hutch. (benne: Kingdoniaceae Airy Shaw)
 Eupteleaceae K.Wilh.
 Lardizabalaceae R.Br.
 Menispermaceae Juss.
 $Papaveraceae Juss. (benne: Fumariaceae Marquis, Pteridophyllaceae Nakai ex Reveal & Hoogland)
 Ranunculaceae Juss.
 Sabiaceae Blume
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Nelumbonaceae A.Rich.
 $$Platanaceae T.Lestib.
 $$Proteaceae Juss.
 †Trochodendrales Takht. ex Cronquist
 $Trochodendraceae Eichler (benne: Tetracentraceae A.C.Sm.)
 †Buxales Takht. ex Reveal
 $Buxaceae Dumort. (benne: Didymelaceae Leandri)
 *Haptanthaceae C.Nelson

Core eudicots 
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 $$Gunneraceae Meisn.
 $$Myrothamnaceae Nied.
 Dilleniaceae Salisb.
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Altingiaceae Horan.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Cercidiphyllaceae Engl.
 Crassulaceae J.St.-Hil.
 Daphniphyllaceae Müll.-Arg.
 Grossulariaceae DC.
 $$Haloragaceae R.Br.
 Hamamelidaceae R.Br.
 $Iteaceae J.Agardh (benne: Pterostemonaceae Small)
 Paeoniaceae Raf.
 $$Penthoraceae Rydb. ex Britt.
 *§Peridiscaceae Kuhlm. (benne: Medusandraceae Brenan, Soyauxia Oliver)
 Saxifragaceae Juss.
 $$Tetracarpaeaceae Nakai
 †Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 *Balanophoraceae Rich.
 Loranthaceae Juss.
 Misodendraceae J.Agardh
 Santalaceae R.Br.
 Olacaceae R.Br.
 Opiliaceae Valeton
 *Schoepfiaceae Blume
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achatocarpaceae Heimerl
 Aizoaceae Martinov
 Amaranthaceae Juss.
 *Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Barbeuiaceae Nakai
 Basellaceae Raf.
 Cactaceae Juss.
 Caryophyllaceae Juss.
 §Didiereaceae Radlk.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw
 Droseraceae Salisb.
 Drosophyllaceae Chrtek, Slavíková & Studnicka
 Frankeniaceae Desv.
 Gisekiaceae Nakai
 Halophytaceae A.Soriano
 *Limeaceae Shipunov ex Reveal
 *Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 §Molluginaceae Bartl.
 *Montiaceae Raf.
 Nepenthaceae Dumort.
 Nyctaginaceae Juss.
 Physenaceae Takht.
 Phytolaccaceae R.Br.
 Plumbaginaceae Juss.
 Polygonaceae Juss.
 §Portulacaceae Juss.
 Rhabdodendraceae Prance
 Sarcobataceae Behnke
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Stegnospermataceae Nakai
 *Talinaceae Doweld
 Tamaricaceae Link

Rosids 
 †Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss.

Eurosids I (fabids) 
 †Zygophyllales Link
 $$Krameriaceae Dumort.
 $$Zygophyllaceae R.Br.
 Celastrales Link
 $Celastraceae R.Br. (benne: Lepuropetalaceae Nakai, Parnassiaceae Martinov, Pottingeriaceae Takht.)
 Lepidobotryaceae J.Léonard
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Brunelliaceae Engl.
 Cephalotaceae Dumort.
 Connaraceae R.Br.
 Cunoniaceae R.Br.
 Elaeocarpaceae Juss. ex DC.
 *Huaceae A.Chev.
 Oxalidaceae R.Br.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achariaceae Harms
 Balanopaceae Benth. & Hook.f.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 *Calophyllaceae J.Agardh
 Caryocaraceae Voigt
 *Centroplacaceae Doweld & Reveal
 $$Chrysobalanaceae R.Br.
 §Clusiaceae Lindl.
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonça
 $$Dichapetalaceae Baill.
 Elatinaceae Dumort.
 $$§Erythroxylaceae Kunth (benne: Aneulophus Benth.)
 Euphorbiaceae Juss.
 $$Euphroniaceae Marc.-Berti
 Goupiaceae Miers
 Humiriaceae A.Juss.
 Hypericaceae Juss.
 Irvingiaceae Exell & Mendonça
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq.
 Lacistemataceae Mart.
 Linaceae DC. ex Perleb
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Malpighiaceae Juss.
 $Ochnaceae DC. (benne: Medusagynaceae Engl. & Gilg, Quiinaceae Choisy)
 Pandaceae Engl. & Gilg
 $Passifloraceae Juss. ex Roussel (benne: Malesherbiaceae D.Don, Turneraceae Kunth ex DC.)
 Phyllanthaceae Martinov
 Picrodendraceae Small
 Podostemaceae Rich. ex Kunth
 Putranjivaceae Meisn.
 *Rafflesiaceae Dumort.
 $$Rhizophoraceae Pers.
 Salicaceae Mirb.
 $$Trigoniaceae A.Juss.
 Violaceae Batsch
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anisophylleaceae Ridl.
 Begoniaceae C.Agardh
 Coriariaceae DC.
 Corynocarpaceae Engl.
 Cucurbitaceae Juss.
 Datiscaceae Dumort.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Fabales Bromhead
 Fabaceae Lindl.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link
 Quillajaceae D.Don
 Surianaceae Arn.
 Fagales Engl.
 Betulaceae Gray
 Casuarinaceae R.Br.
 Fagaceae Dumort.
 §Juglandaceae DC. ex Perleb (benne: Rhoipteleaceae Hand.-Mazz.)
 Myricaceae A.Rich. ex Kunth
 Nothofagaceae Kuprian
 Ticodendraceae Gómez-Laur. & L.D.Gómez
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Barbeyaceae Rendle
 Cannabaceae Martinov
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss.
 Moraceae Gaudich.
 Rhamnaceae Juss.
 Rosaceae Juss.
 Ulmaceae Mirb.
 Urticaceae Juss.

Eurosids II (malvids) 
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $Geraniaceae Juss. (benne: Hypseocharitaceae Wedd.)
 $Melianthaceae Horan. (benne: Francoaceae A.Juss.)
 §Vivianiaceae Klotzsch (benne: Ledocarpaceae Meyen)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Alzateaceae S.A.Graham
 Combretaceae R.Br.
 Crypteroniaceae A.DC.
 Lythraceae J.St.-Hil.
 $Melastomataceae Juss. (benne: Memecylaceae DC.)
 §Myrtaceae Juss. (benne: Heteropyxidaceae Engl. & Gilg, Psiloxylaceae Croizat)
 Onagraceae Juss.
 §Penaeaceae Sweet ex Guill. (including Oliniaceae Arn., Rhynchocalycaceae L.A.S.Johnson & B.G.Briggs)
 Vochysiaceae A.St.-Hil.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 *Aphloiaceae Takht.
 Crossosomataceae Engl.
 *Geissolomataceae A.DC.
 *Guamatelaceae S.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh
 Staphyleaceae Martinov
 *§Strasburgeriaceae Soler. (benne: Ixerbaceae Griseb. ex Doweld & Reveal)
 †Picramniales Doweld
 *Picramniaceae Fernando & Quinn
 †Huerteales Doweld
 *Dipentodontaceae Merr.
 *Gerrardinaceae Alford
 Tapisciaceae Takht.
 Brassicales Bromhead
 $Akaniaceae Stapf (benne: Bretschneideraceae Engl. & Gilg)
 Bataceae Mart. ex Perleb
 §Brassicaceae Burnett
 *Capparaceae Juss.
 Caricaceae Dumort.
 *Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Emblingiaceae J.Agardh
 Gyrostemonaceae A.Juss.
 Koeberliniaceae Engl.
 Limnanthaceae R.Br.
 Moringaceae Martinov
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Resedaceae Martinov
 Salvadoraceae Lindl.
 Setchellanthaceae Iltis
 Tovariaceae Pax
 Tropaeolaceae Juss. ex DC.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $Bixaceae Kunth (benne: Cochlospermaceae Planch., Diegodendraceae Capuron)
 Cistaceae Juss.
 *Cytinaceae A.Rich.
 Dipterocarpaceae Blume
 Malvaceae Juss.
 Muntingiaceae C.Bayer, M.W.Chase & M.F.Fay
 Neuradaceae Kostel.
 Sarcolaenaceae Caruel
 Sphaerosepalaceae Tiegh. ex Bullock
 Thymelaeaceae Juss.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anacardiaceae R.Br.
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Burseraceae Kunth
 Kirkiaceae Takht.
 Meliaceae Juss.
 $Nitrariaceae Lindl. (benne: Peganaceae Tiegh. ex Takht., Tetradiclidaceae Takht.)
 Rutaceae Juss.
 Sapindaceae Juss.
 Simaroubaceae DC.

Asterids 
 Cornales Link.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl (benne: Nyssaceae Juss. ex Dumort.)
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn.
 Hydrangeaceae Dumort.
 Hydrostachyaceae Engl.
 Loasaceae Juss.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Actinidiaceae Engl. & Gilg.
 Balsaminaceae A.Rich.
 Clethraceae Klotzsch
 Cyrillaceae Lindl.
 Diapensiaceae Lindl.
 Ebenaceae Gürke
 Ericaceae Juss.
 Fouquieriaceae DC.
 Lecythidaceae A.Rich.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl
 *Mitrastemonaceae Makino
 $Pentaphylacaceae Engl. (benne: Ternstroemiaceae Mirb. ex DC.)
 Polemoniaceae Juss.
 §Primulaceae Batsch ex Borkh. (benne: Maesaceae Anderb., B.Ståhl & Källersjö, Myrsinaceae R.Br., Theophrastaceae G.Don)
 Roridulaceae Martinov
 Sapotaceae Juss.
 Sarraceniaceae Dumort.
 $$Sladeniaceae Airy Shaw
 Styracaceae DC. & Spreng.
 Symplocaceae Desf.
 $Tetrameristaceae Hutch. (benne: Pellicieraceae L.Beauvis.)
 Theaceae Mirb. ex Ker Gawl.

Euasterids I (lamiids) 
 §*Boraginaceae Juss. (benne: Hoplestigmataceae Gilg)
 Vahliaceae Dandy
 Icacinaceae Miers
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl.
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Garryales Lindl.
 Eucommiaceae Engl.
 $Garryaceae Lindl. (benne: Aucubaceae Bercht. & J.Presl)
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apocynaceae Juss.
 Gelsemiaceae Struwe & V.A.Albert
 Gentianaceae Juss.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart.
 Rubiaceae Juss.
 Lamiales Bromhead
 §Acanthaceae Juss.
 Bignoniaceae Juss.
 Byblidaceae Domin
 Calceolariaceae Olmstead
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Gesneriaceae Rich. & Juss.
 Lamiaceae Martinov
 *Linderniaceae Borsch, K.Müll., & Eb.Fisch.
 Lentibulariaceae Rich.
 Martyniaceae Horan.
 Oleaceae Hoffmanns. & Link
 Orobanchaceae Vent.
 Paulowniaceae Nakai
 Pedaliaceae R.Br.
 Phrymaceae Schauer
 §Plantaginaceae Juss.
 Plocospermataceae Hutch.
 Schlegeliaceae Reveal
 Scrophulariaceae Juss.
 Stilbaceae Kunth
 Tetrachondraceae Wettst.
 *Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.-Hil.
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss.
 Hydroleaceae R.Br. ex Edwards
 Montiniaceae Nakai
 Solanaceae Juss.
 Sphenocleaceae T.Baskerv.

Euasterids II (campanulids) 
 Aquifoliales Senft
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl
 §Cardiopteridaceae Blume (benne: Leptaulaceae Tiegh.)
 Helwingiaceae Decne.
 Phyllonomaceae Small
 Stemonuraceae Kårehed
 Asterales Link
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Argophyllaceae Takht.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl
 Calyceraceae R.Br. ex Rich.
 $Campanulaceae Juss. (benne: Lobeliaceae Juss.)
 Goodeniaceae R.Br.
 Menyanthaceae Dumort.
 Pentaphragmataceae J.Agardh
 Phellinaceae Takht.
 Rousseaceae DC.
 $Stylidiaceae R.Br. (benne: Donatiaceae B.Chandler)
 †Escalloniales R.Br.
 §Escalloniaceae R.Br. ex Dumort. (benne: Eremosynaceae Dandy, Polyosmaceae Blume, Tribelaceae Airy Shaw)
 †Bruniales Dumort.
 Bruniaceae R.Br. ex DC.
 §Columelliaceae D.Don (benne: Desfontainiaceae Endl.)
 †Paracryphiales Takht. ex Reveal
 §Paracryphiaceae Airy Shaw (benne: *Quintiniaceae Doweld, Sphenostemonaceae P.Royen & Airy Shaw)
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey.
 §Caprifoliaceae Juss. (benne: Diervillaceae Pyck, Dipsacaceae Juss., Linnaeaceae Backlund, Morinaceae Raf., Valerianaceae Batsch)
 Apiales Nakai
 Apiaceae Lindl.
 Araliaceae Juss.
 Griseliniaceae J.R.Forst. & G.Forst. ex A.Cunn.
 Myodocarpaceae Doweld
 Pennantiaceae J.Agardh
 Pittosporaceae R.Br.
 §Torricelliaceae Hu (benne: Aralidiaceae Philipson & B.C.Stone, Melanophyllaceae Takht. ex Airy Shaw)

Bizonytalan helyzetű taxonok 
 Apodanthaceae Takht. (3 nemzetség)
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl.
 Gumillea Ruiz & Pav.
 Petenaea Lundell (valószínűleg a Malvales-ben)
 Nicobariodendron (lásd Simmons, 2004; valószínűleg a Celastraceae-ben).

Kladogram 
Az APG III-rendszer a zárvatermők mind az 59 rendjéből és 4 rendbe nem sorolt családjából felállított törzsfán alapul. A maradék 6 rendbe nem sorolt család rendszertani helyzete annyira bizonytalan, hogy a fa egyik politómiájában (többszörös elágazásában) sem helyezhető el.

Az alábbi törzsfa az APG III-rendszerrel együtt került publikálásra, de néhány címke itt hozzáadásra került.

Malvids (continued)

Lamiids (continued)

Campanulids (continued)

Jegyzetek

További információk 
 The APG III paper: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III
 Rövid leírás a publikációról

Növényrendszertan